Sterilität, adj. steril, bedeutet:
 Freisein von vermehrungsfähigen Keimen wie Mikroorganismen und Viren, siehe Sterilisation
 unfruchtbar bzw. infertil, also unfähig Nachkommen zu erzeugen; siehe Unfruchtbarkeit

Siehe auch:

 Steriles Neutrino, ein hypothetisches Elementarteilchen